Womelsdorf (Pensilvânia)
Womelsdorf (Coalton) (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos